Косарка:
 Косарка — женщина, занимающийся заготовкой трав, используя косу.
 Косарка — употребляемый на Руси, в домашнем хозяйстве женщинами, большой толстый нож.
 Косарка (болг. Косарка) — село в Болгарии. 
 Косарка — река в России, протекает в Волгоградской области.
 Косарка — река, правый приток Тясьмина.
 Косарка — железнодорожная станция в Волгоградской области.